Příjmení Michalička může odkazovat na více různých osobností:

 Augustín Michalička (1914–1998) – slovenský politik KSS
 Jan Michalička (1791–1867) – český kantor a hudební skladatel
 František Michalička st. (?–1823) – hudební skladatel
 František Michalička ml. (1820–1895) – hudební skladatel
 Jaroslav Michalička (* 1968) – slovenský fotbalista
 Václav Michalesi (vlastním jménem Michalička, 1794–1836) – český operní pěvec

Reference 
Četnost jmen a příjmení MVČR

Česká příjmení